Biologia: Gènere de peixos teleostis amb una única espècie. Vegeu Pàmpol
 Història: Orador grec. Vegeu Naucrates d'Eritrea